Арий:
 Арий — христианский пресвитер, по имени которого было названо одно из самых известных раннехристианских еретических учений — арианство.
 Арий Дидим (I век до н. э. — I век н. э) — философ-стоик, гражданин Александрии, ментор римского императора Октавиана Августа.
 Арий — река в Свердловской области России.
 Арий — река в Пермском крае России.
 Арий — название деревни в Пермском крае, ставшей селом Богородск.
 Арий — представитель ариев, народов, говорящих на языках арийской (индоиранской) группы индоевропейской семьи, название которых происходит от самоназвания исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии (II—I тыс. до н. э.).
 «Арий» (этимологически связано с предыдущим) — псевдонаучный термин, представитель «арийцев», расы, расовой группы, якобы включающей в себя индоевропейские народы и их предков и физически и интеллектуально превосходящей другие расы.
 Арий — представитель среднеазиатского народа, входившего в состав Персидской империи Ахеменидов.

См. также 
 Арий Камень — остров Командорского архипелага.
 Ария (значения)
 Арии